Чемпионат Уругвая по футболу 1903 года — 4-й по счёту турнир. Все клубы из Монтевидео. В дополнительном матче за чемпионство «Насьональ» обыграл «ЦУЖКК», хотя последний в основном турнире забил вдвое больше голов.

Таблица

Матч за чемпионство 
 Насьональ 3:2 ЦУЖКК

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1903
1903 год в футболе
1900-е годы в Уругвае